Пётр Ива́нович Салтыко́в:
 Салтыков, Пётр Иванович (1694—1761) — новгородский губернатор (1743).
 Салтыков, Пётр Иванович (1784—1813) — полковник, участник битвы под Аустерлицем; сын генерал-фельдмаршала И. П. Салтыкова.